U 200 oder U-200 bzw. U200 steht für:

 U 200 (Kriegsmarine), ein U-Boot der Kriegsmarine.
 U 200, eine Untergruppe der Uisko-Klassen (1950er bis 1990er-Jahre), eine Marine-Schiffsklasse der Verteidigungskräfte Finnlands.
 U 200, ein nach DIN 1026 genormter Stahlträger mit U-Stahl-Normalprofil und 200 mm Steghöhe.
 U 200, ein Runenstein aus Granit in Uppsala in Uppland in Schweden.

U200